Tarzan & Jane (animatiefilm) - een Amerikaanse direct-naar-video-animatiefilm van Disney
 Tarzan & Jane (Toy-Box) - een single van de Deense dance-groep Toy-Box
 Tarzan and Jane (animatieserie) - een Amerikaans–Canadese animatieserie